Alcadia striata är en snäckart som först beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1822.  Alcadia striata ingår i släktet Alcadia och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
striata